Scharnberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Scharnberg (1893–1979), deutscher Politiker (CDU) 
 Kurt Scharnberg (1942–2021), deutscher Physiker 
 Stefanie Scharnberg (* 1967), deutsche Kinderbuchillustratorin